

Челпаново — село, Атяшевський район, Мордовія
 Челпаново — присілок, Нікольський район, Вологодська область